Немачка је учествовала на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржаном у Сопоту од 7. до 9. марта, тринаести пут под овим именом, односно учествовала је на свим првенствиима од Светског првенства 1991. у Севиљи. Немачка је пријавила 21 учесника (10 мушкарца и 11 жена), који су се такмичили у петнаест дисциплина (7 мушких и 8 женских).,

На овом првенству Немачка је са 3 сребрне медаље заузела 18. место.

У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Немачка је са 15 учесника и 48 бодова, заузела пето место.

Учесници 
Пријављен је 21 такмичар (10 мушкараца и 11 жена), међутим наступило је 20 такмичара (9 мушкараца и 11 жена). 

 Тркачке и ходачке дисциплине

Техничке дисциплине и вишебој

Освајачи медаља (3)

Сребро (3) 
 Малте Мор — Скок мотком
 Давид Шторл — Бацање кугле
 Кристина Шваниц — Бацање кугле

Резултати

Мушкарци 

Седмобој

Жене 

Петобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици у дворани 2014.
Немачка на Светском првенству у атлетици у дворани